Hossu sau Hosszú este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
 
 Iuliu Hossu (n. 30 ianuarie 1885, Milaș, comitatul Cluj – d. 28 mai 1970, București) a fost episcop al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla, deținut politic, cardinal, senator de drept în Parlamentul României, membru de onoare (din 1945) al Academiei Române.
 Emil Hossu (24 noiembrie 1941, Ocna Sibiului - 25 ianuarie 2012, București), un actor român născut în Transilvania.
 Lucia Hossu-Longin (n. 24 septembrie 1941, Brăila) este un regizor de televiziune și autoare română.
 Katinka Hosszú (n. 3 mai 1989, Pécs, Ungaria) este o  înotătoare maghiară.

Nume de familie românești